Ljuba (russ. Люба) steht für:

 eine Koseform des russischen weiblichen Vornamens Ljubow
 Ljuba Arnautović (* 1954), österreichische Übersetzerin, Journalistin, Autorin und Schriftstellerin
 Ljuba Kasarnovskaya (* 1956), russische Sopranistin
 Ljuba Manz-Lurje (* 1940), russisch-schweizerische Hotelunternehmerin
 Ljuba Schumejko (* 1982), ukrainische Modeschöpferin, Fotografin sowie Foto- und Aktmodell
 Ljuba Welitsch (1913–1996), bulgarisch-österreichische Opernsängerin (Sopran)

 Ljuba (Mammut), Mumie eines Wollhaarmammuts

 (1062) Ljuba, Asteroid

 Ljuba (Šid), Ort in der Opština Šid

Siehe auch:

 Lioba
 Liuba